Exekution (lat. „Durchführung, Ausführung“) steht:
 im deutschen und schweizerischen Sprachgebrauch als Synonym für Hinrichtung
 im österreichischen Sprachgebrauch für die staatliche Zwangsvollstreckung bzw. Strafvollstreckung, siehe Exekution (gerichtliche Pfändung), ebenso in Deutschland und in der Schweiz der spezifisch juristische Sprachgebrauch
 für die Durchsetzung der Pflichterfüllung im Heiligen Römischen Reich, im Deutschen Kaiserreich und der Weimarer Republik siehe Reichsexekution, bzw. im Deutschen Bund sowie zur Schweiz siehe Bundesexekution

Siehe auch:
 Execution